Aumento (música)
Aumento (heráldica)
Aumento peniano
Aumento natural dos seios

Desambiguações de música